Флэш Го́рдон () — герой комиксов, телесериалов, мультфильмов, фильмов.

Кино 
 Флэш Гордон — художественный фильм, США — Великобритания, 1980.
Сериалы
 Флэш Гордон — киносериал, США, 1936.
 Флэш Гордон (англ.) — телесериал, США—Франция—ФРГ, 1954—1955.
 Флэш Гордон — телесериал, США, 2007—2008.
Мультфильмы
 Новые приключения Флэша Гордона (англ.) — мультсериал, США, 1979—1980.
 Флэш Гордон: Величайшее приключение всех времён (англ.) — мультфильм, США, 1982.
 Флэш Гордон (англ.) — мультсериал, США—Канада—Франция, 1996—1997.

Персоналии 
 Том «Флэш» Гордон (англ.) — американский бейсболист.
 Гордон (Флэш) Шедден (англ.) — английский автогонщик.
 Гордон (Флэш) Уотсон (англ.) — английский футболист.
 Дональд (Флэш) Гордон (англ.) — американский лётчик-ас.
 Флэш Гордон (англ.) — американский врач.

Прочее 
 Flash Gordon — музыкальный альбом группы Queen, 1980.
 Флэш Гордон (англ.) — компьютерная игра 1986 года.

См. также 
 Флэш (DC Comics)
 Гордон
 Стояк Гордон — американский эротический фильм 1974 года, пародия на серию «Флэш Гордон».